Дэви Классен (; ) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.

Ранние годы 
Дэви родился в семье Герта-Яна Классена и его жены Китти. Он начинал заниматься футболом в местной команде «де Зебрас», а с 2003 года играл за «Васмер». В 2004 году Дэви перешёл в академию амстердамского «Аякса».

Клубная карьера 
За первую команду амстердамского «Аякса» Классен дебютировал 22 ноября 2011 года в матче Лиги чемпионов против французского «Лиона», выйдя на замену вместо Лоренцо Эбесилио. В начале декабря руководство «Аякса» подписало с Дэви новый улучшенный контракт до 2016 года.

16 июня 2017 перешёл в английский «Эвертон» за 27 млн евро, но провел только 7 игр в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Летом 2018 года Классен перешел в «Вердер» и заключил контракт на четыре сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составила 13,5 миллионов евро и стала рекордной в истории бременского клуба.

5 октября 2020 года вернулся в амстердамский «Аякс», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (5): 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

Личные 
 Талант года в «Аяксе»: 2013/14
 Футбольный талант года в Нидерландах: 2014
 Футболист года в Нидерландах: 2015

Статистика

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ajax.nl 
 Профиль на сайте evertonfc.com

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Вердер»